Всеволод Келдыш:

 Келдыш, Всеволод Александрович (род. 1929) — советский и российский литературовед, доктор филологических наук.
 Келдыш, Всеволод Михайлович (1878—1965) — советский учёный, профессор, генерал-майор инженерно-технической службы.